Poxöd ist der Ortsname von

 Poxöd (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Poxöd (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Poxöd (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern